Tezuka ist der Familienname folgender Personen:

 Chiharu Tezuka (* 1974), japanischer Synchronsprecher
 Kōhei Tezuka (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Osamu Tezuka (1928–1989), japanischer Arzt und Manga-Zeichner
 Satoshi Tezuka (* 1958), japanischer Fußballspieler
 Takahiro Tezuka (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Takako Tezuka (* 1970), japanische Fußballspielerin
 Takashi Tezuka (* 1960), japanischer Spieleentwickler
 Tsuyoshi Tezuka (* 1975), japanischer Rennfahrer